Sant'Adalgisio (o Sant'Adalgiso) può riferirsi a:

Sant'Adalgisio di Thiérache (†670), monaco irlandese del VII secolo, fondatore di parrocchie in Piccardia; celebrato il 2 giugno;
 Sant'Adalgisio di Novara (†848), vescovo di Novara dall'830 all'848; celebrato il 7 ottobre.